Uroš Vidmar (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1997 au HK Jesenice dans le championnat slovène. De 2004 à 2006, il porte les couleurs du HK Slavija. En 2006, il retourne à l'HK Jesenice engagé dans le Championnat d'Autriche de hockey sur glace.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| HK Jesenice|| Interliga|| 29|| 2|| 1|| 3|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Državno Prvenstvo|| 23|| 0|| 7|| 7|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Interliga|| 19|| 1|| 3|| 4|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2001-2002|| HK Jesenice|| Interliga|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002|| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 10|| 3|| 4|| 7|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003|| HK Jesenice|| Interliga|| 12|| 3|| 3|| 6|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 22|| 3|| 11|| 14|| 32|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 2003-2004|| HK Jesenice|| Interliga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 13|| 2|| 3|| 5|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|- 
| 2004-2005|| HK Slavija|| Interliga|| 22|| 8|| 7|| 15|| 32||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| HK Slavija||Državno Prvenstvo ||13|| 2|| 7|| 9|| 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006|| HK Slavija|| Interliga|| 21|| 7|| 8|| 15|| 38||1 ||0|| 0||0||0 
|-
| 2005-2006|| HK Slavija||Državno Prvenstvo || 24|| 5|| 10|| 15|| 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 5|| 1|| 2|| 3|| 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| EBEL|| 52|| 1|| 8|| 9|| 52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2007-2008|| HK Jesenice|| EBEL || 38|| 1|| 8||9|| 49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 3|| 5|| 10
|- 
| 2008-2009|| HK Jesenice|| EBEL||28 ||1 || 2|| 3||20  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2008-2009|| HK Jesenice 2||Državno Prvenstvo || 7|| 1|| 3|| 4|| 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Jesenice||Državno Prvenstvo || 0|| 0||0 ||0 || 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2009-2010|| HK Triglav || Slohokej Liga || 26|| 2|| 7|| 9|| 22|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|- 
| 2009-2010|| HK Triglav || Državno Prvenstvo || 4|| 0|| 2|| 2|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| HK Triglav || Slohokej Liga || 15|| 3||3 || 6||10 || 2|| 0|| 0||0 || 0
|- 
| 2010-2011|| HK Triglav || Državno Prvenstvo || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2012-2013 || HK Jesenice 2||Državno Prvenstvo || 7|| 1|| 6|| 7|| 2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||25

Roller in line hockey 
Il a pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques

Statistiques internationales

Références

Voir aussi

Naissance à Jesenice
Naissance en octobre 1980
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Jesenice
Défenseur de hockey sur glace